Censorinus var namnet på en familj tillhörande gens Marcia.

Kända medlemmar 

* 
 Gaius Marcius Rutilus Censorinus, romersk politiker, konsul 310 f.Kr., censor 294 och 265 f.Kr.